

Бялавода — село в гміні Божехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Бялавода — село в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства